Ceratocephala može onačavati:
Ceratocephala (Plantae) Moench, biljni rod u porodici Ranunculaceae
†Ceratocephala (Animalia) Warder, 1838, rod trilobita u porodici Odontopleuridae